Q2 steht für:

 2. Quartal
 2. oder mittleres Quartil, siehe Quantil (Wahrscheinlichkeitstheorie)
 2. Axiom der Robinson-Arithmetik
 VTM 2, vormals Q2, flämischer Fernsehsender
 Audi Q2, deutsches Automobil
 das zweite Halbjahr der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe, siehe Gymnasiale Oberstufe #Qualifikationsphase
 Air Cargo Carriers (IATA-Code), US-amerikanische Frachtfluggesellschaft
 2. Qualifying

Q2 steht für:

 2. Quarto von Shakespeare, siehe Shakespeares Quartos

Siehe auch:

 2Q

Q2